Philip Williams peut faire référence à :

  (1780-1843), avocat et universitaire anglais
  (1968-), joueur de snooker amateur gallois
  (1869-1942), officier de marine américain, gouverneur militaire des îles Vierges américaines
  (1519–1558), homme politique anglais
  (1824–1899), joueur de cricket anglais
  (1884–1958), joueur de cricket anglais
 Philip Williams, acteur américain
 Philip J. Williams (1897–1981), membre de la Chambre des représentants de l'État du Michigan
 Philip Lee Williams (1950-), romancier, poète et essayiste américain
  (1920–1984), analyste politique britannique
 Philip Williams, bassiste américain du groupe

Voir aussi
Phil Williams